Amerikai Egyesült Államok
Valentine (Arizona)
Valentine (Indiana)
Valentine (Kansas City), Missouri
Valentine (Nebraska)
Valentine (New Jersey)
Valentine (Texas)
Valentines (Virginia)
 Franciaország
Valentine (Haute-Garonne)

Egyéb
Valentine 2003-ban bemutatott francia tévéfilm, rendezte: Eric Summer